Vavpča vas je ime več naselij v Sloveniji:

 Vavpča vas, zaselek naselja Semič
 Vavpča vas pri Dobrniču, občina Trebnje

Naselja v Sloveniji